Ōgushi ist der Familienname folgender Personen:

 Chikako Ōgushi (* 1979), japanische Marathonläuferin
 Hiroshi Ōgushi (* 1965), japanischer Politiker
 Shōhei Ōgushi (* 2002), japanischer Fußballspieler